Рудраварман — имя нескольких правителей средневековых государств Юго-Восточной Азии:
 Рудраварман I — последний царь Фунани в 514—539/550 гг.,
 Рудраварман I (царь Тямпы) — царь Тямпы с 529 г.
 Рудраварман II — царь Тямпы около 731—758 гг.
 Рудраварман III — князь Тямпы в 1061—1074 гг.
 Рудраварман IV — князь Тямпы в 1145—1147 гг.
 Рудраварман — царь кхмерского государства Камбуджадеша, предположительно правивший между Джаяварманом III (ок. 850—860) и Индраварманом I (877—889).